La Coupe d'Europe de hockey sur glace 1992-1993 est la  de la Coupe d'Europe de hockey sur glace, organisée par l'IIHF. La compétition s'est déroulé du  au .

Le Malmö IF remporte le titre en battant en finale le HK Dinamo Moscou.

Premier tour 
Il s'est déroulé du 9 au . Le premier de chaque groupe se qualifie pour le deuxième tour.

Groupe A 
Il s'est déroulé à Sofia ().

Groupe B 
Il s'est déroulé à Piešťany ().

Groupe C 
Il s'est déroulé à Herning ().

Groupe D 
Il s'est déroulé à Villach ().

Groupe E 
Il s'est déroulé à Blackburn ().

Groupe F 
Il s'est déroulé à Oświęcim ().

Deuxième tour 
Il s'est déroulé du 12 au . Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour la phase finale.

Groupe G 
Il s'est déroulé à Rouen ().

Groupe H 
Il s'est déroulé à Milan ().

Groupe J 
Il s'est déroulé à Helsinki ().

Phase finale 
Elle s'est déroulée du 26 au  à Düsseldorf et à Duisbourg ().

Les premiers de chaque groupe se qualifient pour la finale tandis que les équipes finissant deuxième s'affrontent pour la médaille de bronze.

Groupe 1

Groupe 2

Match pour la troisième place

Finale

Bilan 
Le Malmö IF remporte la  Coupe d'Europe.

Voir aussi

Références

Articles connexes 

Coupe d'Europe des clubs champions de hockey sur glace
Hockey sur glace en 1992
Sport en octobre 1992
Sport en novembre 1992
Décembre 1992
Hockey sur glace M1